Gojslav I. († o. 1020.) - hrvatski kralj, vladao (1000. - o. 1020.), sin Stjepana Držislava, brat Svetoslava Suronje i Krešimira III.
 Gojslav II. († o. 1060.) - hrvatski kralj, sin Stjepana I. i brat Petra Krešimira IV.